Черри Джонс (; род. 21 ноября 1956) — американская актриса. Обладательница двух премий «Тони» и трёх премий «Эмми». Джонс добилась наибольшего признания благодаря ролям на бродвейской сцене, хоть наиболее известна по роли президента США Эллисон Тейлор в сериале Fox «24 часа» (2009-10).

Жизнь и карьера 
Джонс родилась в Теннесси и в 1978 году окончила университет Карнеги — Меллона со степенью бакалавра в области драматургии. Затем она начала профессионально выступать в местном театре, прежде чем переехать в Нью-Йорк. В 1983 году она дебютировала на бродвейской сцене в пьесе «Благотворитель», а затем выступала в «Как важно быть серьёзным» и «Макбет».

Джонс за свою карьеру пять раз номинировалась на премию «Тони», выиграв две статуэтки; в 1995 году за «Наследница» и десять лет спустя за «Сомнение». В 2014 году она была введена в Американский театральный зал славы.

В дополнение к карьере на сцене, Джонс сыграла роли второго плана в ряде кинофильмов, включая «Заклинатель лошадей» (1998), «Идеальный шторм» (2000), «Знаки» (2002) и «Таинственный лес» (2004). В 2000-х она также была активна на телевидении, где сыграла президента США Эллисон Тейлор в сериале Fox «24 часа», за роль в котором получила премию «Эмми» в 2009 году. Также она снялась в недолго просуществовавшем сериале NBC «Пробуждение» в 2012 году.

Джонс — лесбиянка. С 2004 по 2009 год она состояла в отношениях с актрисой Сарой Полсон. В 2015 году она сочеталась браком с режиссёром Софи Хьюбер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе
Лауреаты GLAAD Media Awards
Лауреаты премии Obie
Активисты ЛГБТ-движения в США
Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Киноактрисы США